Nationale Regierung steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs zwischen 1931 und 1939:

 Nationale Regierung I 
 Nationale Regierung II
 Nationale Regierung III
 Nationale Regierung IV